Miejscowości w Polsce 
 Krasnołąka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie 
 Krasnołąka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Działdowo
 Krasnołąka – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Działdowo

Kolej
 Krasnołąka – przystanek kolejowy w Krasnołące